Turniej o Puchar króla Hassana II w Maroku 1996- turniej towarzyski o puchar króla Hassana II rozegrano w 1996 roku (wszystkie mecze grano w Casablance). Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje narodowe: gospodarzy, Chorwacji, Czech i Nigerii.

Mecze

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał 

Triumfatorem turnieju o puchar króla Hassana II 1996 została reprezentacja Czech.

Turnieje o Puchar króla Hassana II w Maroku
1996 w piłce nożnej
1996 w Maroku